Fresh Paint – cortometraggio del 1920  diretto da Charles Parrott (Charley Chase) e Alf Goulding (Alfred J. Goulding)
Fresh Paint – cortometraggio del 1922 diretto da Eddie Lyons
Fresh Paint – cortometraggio del 1926 diretto da Richard Smith